Buddhashri (Buddhasri) bezeichnet verschiedene Personen des Buddhismus:

 Buddhashri (12/13. Jahrhundert)
 Buddhashri (1339–1420) (Sanggye Pel; tib. sangs rgyas dpal)